Schjødt ist der Familienname folgender Personen:
 Annæus Johannes Schjødt (1857–1923), norwegischer Politiker und Frauenrechtler
 Annæus Schjødt, Jr. (1920–2014), norwegischer Jurist
 Jens Peter Schjødt (* 1952), dänischer Religionswissenschaftler und Religionshistoriker